La saison 1918-1919 du Championnat d'Autriche de football était la  du championnat de première division en Autriche. Les dix meilleurs clubs du pays se retrouvent au sein d'une poule unique, la 1.Klasse, où ils s'affrontent deux fois, à domicile et à l'extérieur. À l'issue du championnat, les deux meilleurs clubs de 2.Klasse A, la deuxième division autrichienne, sont promus afin de faire passer le championnat de 10 à 12 équipes.

C'est le SK Rapid Vienne qui remporte le championnat, en terminant en tête du classement final, avec 7 points d'avance sur le SC Rudolfshügel et 8 sur le Wiener AC. Le tenant du titre, le Floridsdorfer AC ne prend que la , à 15 points du champion. C'est le  de champion d'Autriche de l'histoire du Rapid, qui réussit le doublé en remportant la première édition de la Coupe d'Autriche, battant en finale le Wiener Sport-Club.

Les 10 clubs participants

Compétition

Classement 
Le barème utilisé pour établir le classement est le suivant :
 Victoire : 2 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs 
 

Source : bundesliga.at

Bilan de la saison

Voir aussi

Références

Liens internes 
 Championnat d'Autriche de football

Liens externes 
  Page sur RSSSF

Championnat d'Autriche de football
Autriche
Autriche
1918 en Autriche-Hongrie
1919 en Autriche